Excelsior, es un adjetivo latino ("excelsus"), traducido a menudo como "superior", "más alto" o "grandeza", usado en inglés como una interjección con un significado poético de "siempre ascendente" o "aún superior".

Excelsior puede referirse a:

 Excelsior, lema de Stan Lee para despedirse de sus fanes, finalizar entrevistas y firmar columnas.
 Excelsior (problema de ajedrez), creado por Sam Loyd.
 Excelsior (Marvel Comics), grupo de personajes que aparecen en el cómic Runaways.
 Excelsior (Minnesota), ciudad de Estados Unidos.
 Excelsior (Wisconsin), pueblo de Estados Unidos.
 Excelsior (periódico), diario deportivo que se publicó en Bilbao, España.
 Excélsior, periódico mexicano.
 USS Excelsior (Star Trek), nave espacial del universo ficticio de Star Trek.
 Excelsior Motor Company, marca británica de motocicletas.
 Excelsior Rotterdam, equipo de fútbol neerlandés.